Референдум в Словакии 2004 года — шестой в истории Словакии референдум, который состоялся 3 апреля 2004. На повестке дня стоял вопрос о проведении досрочных парламентских выборов, который звучал следующим образом: «Вы выступаете за то, чтобы депутаты Народного Совета Словацкой Республики приняли закон о прекращении деятельностью Народного Совета 3-го созыва и поддержали выборы в Народный Совет в 2004 году?» (). В референдуме приняли участие 35,86% избирателей, вследствие чего он был признан недействительным (порог в 50% не был превышен).

Референдум был объявлен согласно петиции Конфедерации профсоюзов, его инициаторами стали партии «Курс», Коммунистическая партия Словакии, Партия левых демократов и Народная партия — Движение за демократическую Словакию. Инициатором референдума выступил и тогдашний президент Словакии Рудольф Шустер. Из 608518 подписей за референдум действительными были признаны 557 282. По итогам референдума, за проведение досрочных выборов высказались 87,9% избирателей, а 12,1% выступили против.

Результаты

Примечания 

Референдумы в Словакии
Референдумы 2004 года
События 3 апреля
Апрель 2004 года
2004 год в Словакии